Асаф ха-Рофе — многозначный термин, образованный от имени древнего еврейского лекаря.

 Асаф ха-Рофе — исторический еврейский лекарь, упомянутый в древнееврейском медицинском тексте «Сефер Рефуот»
 Асаф ха-Рофе — третья по величине больница в израильской государственной системе здравоохранения